A la deriva puede referirse a:
 «A la deriva» (2005), capítulo número dos de la segunda temporada de la serie de televisión estadounidense Lost.
 A la deriva (1956), película japonesa, dirigida por Mikio Naruse.
 A la deriva (1970), película checoslovaca, dirigida por Ján Kadár y Elmar Klos.
 A la deriva (2006), película alemana, dirigida por Hans Horn.
 A la deriva (2009), película española, dirigida por Ventura Pons.
 A la deriva (2012), película argentina, dirigida por Fernando Pacheco.
 A la deriva (2018), película estadounidense, dirigida por Baltasar Kormákur.
 «A la deriva», canción de la cantante Vanesa Martín.
 «A la deriva», programa radiofónico.
A la deriva, cuento publicado por el escritor Horacio Quiroga en Cuentos de amor de locura y de muerte (1917).